Поганьково — название деревень в России

 Поганьково (Холм-Жирковский район) — упраздненное селение в северной части Смоленской области, существовала в 1861—1959 гг.
 Поганьково — прежнее, до 1965 г., деревни Новосадовая в Ржевском районе Тверской области

Примечания